Ein Adapterprotein ist ein Protein, das zwei oder mehrere andere Proteine über Protein-Protein-Interaktionen verbindet. Adapterproteine bringen die gebundenen Proteine in eine räumliche Nähe, wodurch diese miteinander interagieren können. Durch die vorübergehende Gruppierung von Proteinen können größere Proteinkomplexe entstehen und auch eine Signaltransduktion stattfinden. Daher sind Adapterproteine an der zeitlichen und räumlichen Regulation der Signaltransduktion beteiligt. Adapterproteine sind modular aus mehreren proteinbindenden Proteindomänen aufgebaut. Manche Adapterproteine sind Protoonkogene.

Einzelnachweise